Акворт има више значења:
 Акворт
 Акворт
 Акворт (Ајова)